Schematheorie steht für

 eine auf Schemata basierende Theorie, siehe Schema (Psychologie)
 die Schematheorie des Psychologen Klaus Grawe
 die Schematheorie des Psychologen David Rumelhart
 die Schematheorie des Bewegungswissenschaftlers Richard A. Schmidt, siehe Generalisiertes motorisches Programm